Uma Luz que Nunca Irá se Apagar é uma coletânea musical de rap, gravada e lançada em 2002. Todas as faixas são cantadas pelo rapper Sabotage, mas com participações especiais. Foi o último álbum do artista, que viria a falecer no ano seguinte. Contém 18 faixas, descritas mais abaixo.

Faixas
"Mun-Rá" (Sabotage, Instituto)
"Dorobo" (Sabotage, BNegão)
"Dama Tereza" (Sabotage, Instituto)
"Piripac" (Sabotage, Família RZO)
"Nem Tudo Está Perdido" (Sabotage, Posse Mente Zulu)
"Cabeça de Nego" (Sabotage, Instituto)
"Aracnídeo" (Sabotage)
"Mosquito" (Sabotage)
"O Invasor" (Sabotage)
"Black Steel In The Hour of Chaos" (Sabotage, Sepultura)
"O Retorno" (Sabotage, AC/DC, a Prisão)
"País da Fome Parte II" (Sabotage)
"Vira lata S/A" – (Sabotage, Difunção)
"Gíria Criminal" – (Sabotage, Trilha Sonora do Gueto e Z'África Brasil)
"O Gatilho" (Sabotage)
"Ti,Ti,Ti" (Sabotage, Família RZO)
"DJ Cia" (Sabotage, Família RZO)
"O Enxame" (Sabotage, SP Funk e Família RZO)

Álbuns de 2002
Coletâneas de rap
Álbuns de Sabotage (cantor)
Álbuns de rap
Álbuns em língua portuguesa